Sankt Katharinen (Landkreis Neuwied), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Sankt Katharinen (bij Bad Kreuznach), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts